Màlik-Xah I, sultà gran seljúcida del 1073 al 1092 
 Màlik-Xah II, gran seljúcida (1105)
 Màlik-Xah III (? - 1160), sultà seljúcida de Hamadan (1152–53)
 Màlik-Xah ibn Kilij Arslan, sultà de Rum (1110-16)
 Malik Xah II ibn Kilidj Arslan II (? - 1197), sultà seljúcida de la branca de Rum a Sivas i Aksaray
 Màlik Xah o Xah Màlik (amir) (inicis segle XV), amir de Tamerlà